Claudio Bustos, puede referirse a varias personas:

 Claudio Bustos  es un músico que nació en la ciudad Capital de la Provincia de Córdoba, Argentina. Comenzó su relación con la música a la edad de ocho años en actos escolares y fiestas familiares en La Rioja, provincia de sus padres.

 Claudio Bustos  (San Luis, Argentina; 24 de mayo de 1977), es un futbolista argentino que juega como delantero en Colegiales de Villa Mercedes del Argentino C de AFA.